Johannes Kreidler ist der Name folgender Personen:

* Johannes Kreidler (Bischof) (* 1946), deutscher Theologe und emeritierter Weihbischof in Rottenburg-Stuttgart
 Johannes Kreidler (Musiker) (* 1980), deutscher Komponist, Konzept- und Medienkünstler